Jeholosaurus est un genre éteint de dinosaure ornithischien du Crétacé inférieur. C'était un petit ornithopode omnivore, probablement proche de la base des Euornithopoda.

Histoire et découverte 
Les deux premiers spécimens de Jeholosaurus en 2000 à Lujiatun à proximité de Beipiao, dans la province de Liaoning, en Chine, et décrits par Xu Xing, Wang Xioalin et You Hailu. Son nom de genre signifie « lézard de Jehol », une ancienne province de Chine qui a aussi donné son nom au biote de Jehol auquel il appartient. Son nom d'espèce se réfère à l'aire géographique de Shangyuan où les fossiles ont été trouvés.

Fossiles

IVPP V 12529 
Le spécimen type sur lequel se base le genre est IVPP V 12529. il provient d'une couche de la formation d'Yixian vieille d'environ , c'est-à-dire au début de l'Aptien. Ces roches sont constituées de grès fluvial entrecoupés de tufs qui se sont  formées au cours d'une énorme éruption volcanique qui enterra tout dans un rayon de 80 à . Le squelette contient un crâne comprimé et d'un squelette post-crânien partiel.

IVPP V 12530 
Le second spécimen, IVPP V 12530, est composé d'un crâne plus petit et mieux conservé. Tout comme le premier, il s'agissait d'un juvénile.

Description

Taille 
Étant donné que les fossiles retrouvés appartiennent à de jeunes individus, la taille des adultes reste incertaine. L'holotype est long de  et haut de  ; son crâne est long de  et les mâchoires inférieures de  chacune. Les membres postérieurs sont de 
 Longueur : 
 Hauteur : 
 Longueur du crâne : 
 Longueur du maxillaire inférieur : 
 Longueur des membres antérieurs : 
 Longueur des membres postérieurs : 
 Longueur du fémur : 
 Longueur du tibia :

Anatomie

Tête 
Les deux crânes sont et ont dû être partiellement restaurés. Les échantillons concernés montrent que les orbites étaient particulièrement grandes par rapport à la taille du crâne (40 % de la longueur de la tête) son museau, très court. Ces deux traits indiquent un jeune individu.

Le pré-maxillaire comporte six dents et le maxillaire au moins treize. Les dents du pré-maxillaire sont fines et pointues (typiques des carnivores) tandis que celles du maxillaire sont plus plates et en forme d'éventail (telles celles des herbivores). Cela peut signifier qu'il était donc omnivore. En outre, étant donné la position de ses os, il avait probablement des joues charnues.

Membres 
Le fémur est courbé et la taille du trochanter antérieur est légèrement inférieure à celle du grand trochanter.

Le pied possède quatre métatarsiens, le plus long est le troisième ().

Paléoécologie 
 Jeholosaurus a vécu au Crétacé inférieur en Chine et a côtoyé les dinosaures Microraptor, Sinornithosaurus, Caudipteryx, Dilong, Beipiaosaurus, Psittacosaurus… dans un environnement boisé constitué principalement de conifères et où l'on a par ailleurs trouvé la plus ancienne plante carnivore connue.

Phylogenie 
Jeholosaurus est un ornithischien comme le montre notamment sa structure pelvienne avec un os pubien pointant vers l'avant.

Ses descripteurs n'ont pas attribué Jeholosaurus à une famille, se contentant de le décrire comme Ornithischia incertae sedis. L'utilisation de l'anatomie comparée permit de constater quelques similitudes avec les Euornithopoda basaux :
 une petite fenêtre antéorbitaire ;
 un large trou sur le quadratojugal ;
 une absence de fenêtre externe.

Il possède également des caractères plus dérivés présents chez les Marginocephalia.

Plus tard, des études claditiques l'ont placé proche de la base des (Eu)ornithopoda. Ci-dessous, le cladogramme basé sur l'analyse de Malkovicky  (2011) :

Le cladogramme suivant est basé sur l'analyse de Zheng et son équipe (2009).

Han  ont trouvé des similitudes entre Jeholosaurus, Haya et Changchunsaurus. Ils ont nommé ce clade des Jeholosauridae.

Notes et références

Références 

Ornithischien (nom scientifique)
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du biote de Jehol
Dinosaure du Crétacé inférieur
Taxon fossile décrit en 2000